Клема́н Николя́ Лора́н Лангле́ (; родился 17 июня 1995 года в Бове, Франция) — французский футболист, центральный защитник испанского клуба «Барселона» и национальной сборной Франции, выступающий на правах аренды за английский клуб «Тоттенхэм Хотспур».

Воспитанник академии «Нанси», с 2013 по 2016 год выступал на «Марсель Пико» в рамках второго дивизиона, затем помог ему вернуться в Лигу 1. Зимой 2017 года перешёл в «Севилью» за 6 миллионов евро. По ходу сезона 2017/18 дошёл с клубом до четвертьфинала Лиги чемпионов, попал в символическую сборную стадии 1/4. Летом 2018 года подписал соглашение с «Барселоной». Сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро.

Клубная карьера 
Лангле — воспитанник клуба «Нанси». 27 сентября 2013 года в матче против «Арль-Авиньона» он дебютировал в Лиге 2. Лангле заменил на 32-ой минуте травмированного Реми Вальтера. До конца сезона сыграл ещё в трех матчах второго дивизиона.

В следующем сезоне Клеман завоевал место в основе. 29 января 2016 года в поединке против «Клермона» (3:1) Лангле забил свой первый гол за «Нанси». Впоследствии отличился ещё дважды и попал в символическую сборную турнира. В том же сезоне Лангле помог клубу выйти в элиту. 14 августа в матче против «Лиона» он дебютировал в Лиге 1.

4 января 2017 года Лангле перешёл в испанскую «Севилью», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. В этой команде он должен был заменить Тимоте Колодзейчика, который перешел в мёнхенгладбахскую «Боруссию». 29 января в матче против «Эспаньола» он дебютировал в Ла Лиге. С этого момента стал основным защитником «красно-белых», отыграв до конца сезона все 17 матчей. «Севилья» в итоге заняла четвёртое место и квалифицировалась в Лигу чемпионов. 19 августа 2017 года в поединке против «Эспаньола» (1:1) Клеман забил свой первый гол за «Севилью». 1 ноября в матче Лиги чемпионов против московского «Спартака» он забил свой первый гол в еврокубках. Вместе с клубом вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обойдя по ходу дистанции «Манчестер Юнайтед».

12 июля 2018 года Лангле перешел в «Барселону» за 35,9 миллионов евро. Контракт был подписан до 30 июня 2023 года. В соглашении Лангле с «Барселоной» прописана клаусура в 300 миллионов евро. 2 сентября в матче против «Уэски» он дебютировал за новую команду. 20 апреля 2019 года в поединке против «Реал Сосьедад» Клеман забил свой первый гол за «Барселону». В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат. В 2021 году Клеман помог команде завоевать Кубок Испании. Летом 2022 года Лангле на правах аренды перешёл в английский «Тоттенхэм Хотспур». 6 августа в матче против «Саутгемптона» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Международная карьера 
В 2012 года в составе юношеской сборной Франции Лангле принял участие в юношеском чемпионате Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Исландии, Грузии и Германии.

11 июня 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Андорры Лангле дебютировал за сборную Франции. 10 сентября в ответном поединке против Андорры Клеман забил свой первый гол за национальную команду.

В 2021 году Лангле принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он сыграл в матче против сборной Швейцарии.

Голы за сборную Франции

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 

Командные

 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2018/19
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании
 Профиль на официальном сайте Федерации футбола Франции

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»